

Plaatsen 
 Humber (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Humber (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire

Rivieren 
 Humber (estuarium), een rivier die bij Kingston upon Hull in de Noordzee stroomt
 Humber (Newfoundland), een rivier op het Canadese eiland Newfoundland
 Humber (Ontario), een rivier in de Canadese provincie Ontario

Andere 
 Humber (automerk), een Brits auto- en motorfietsenmerk
 Humber de Hun, een legendarische koning van de Hunnen
 Humber (pantserwagen), een Britse pantserwagen uit de Tweede Wereldoorlog